„Пежо Експерт“ (Peugeot Expert) е модел компактни микробуси на френската компания „Пежо“, произвеждани от 1994 година и продавани също под марката „Ситроен Джъмпи“ (Citroën Jumpy), а някои от поколенията – също като „Ситроен Диспач“ (Citroën Dispatch), „Фиат Скудо“ (Fiat Scudo), „Тойота ПроЕйс“ (Toyota ProAce), „Ситроен СпейсТурър“ (Citroën SpaceTourer), „Пежо Травелер“ (Peugeot Traveller) и „Опел Виваро“ (Opel Vivaro).

Бележки 

Експерт
Микробуси